Август Цесарец (; 4 декабря 1893, Загреб — 17 июля 1941, там же) — хорватский писатель и .

Биография 

Ещё в средней школе увлекся социалистическими идеями, вследствие чего находился под постоянным наблюдением полиции и несколько раз был арестован. Мобилизован в австро-венгерскую армию. Под впечатлением Октябрьской революции перешёл на большевистские позиции и участвовал в нелегальной работе коммунистических организаций.

Вместе с Мирославом Крлежей начал в 1919 году издание журнала «Пламен», пропагандирующего революционные идеи. Член Коммунистической партии Югославии с 1920 года. В ноябре 1922- марте 1923 г. совершил поездку в СССР. Много раз арестовывался. В 1934-1937 гг. жил в СССР. Как коммунист и убежденный антифашист, в 1937 году он воевал в в Испании против Франко, о чём написал книгу «Испанские встречи» («Španjolski susreti»). Осенью 1938 вернулся в Югославию.

Арестован усташами 15 мая 1941 года и заключен в лагерь Керестинац (Kerestinac). В июле принял участие в неудачном побеге заключенных. Все они были схвачены и 17 июля 1941 года Цесарец был расстрелян по приговору суда. На тюремной стене Цесарец оставил надпись: (Да здравствует советская Хорватия!)

Творчество 

В начале своей литературной деятельности Цесарец  был экспрессионистом, но постепенно перешёл на позиции реализма. Наиболее важными его произведениями являются романы «Императорское королевство» (1925), «Золотой юноша и его жертвы» (1928), «Эмигранты» (1933), где живописуется жизнь хорватского общества до и после Первой мировой войны: то, что представлялось автору «моральным упадком».

Переводил М. Горького, Виктора Гюго и Эмиля Золя.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Загребе
Умершие в Загребе
Хорватские писатели
Писатели-экспрессионисты
Революционеры Югославии
Югославские партизаны
Расстрелянные в Хорватии
Участники гражданской войны в Испании
Казнённые во Вторую мировую войну
Казнённые в 1941 году